Hölvényi György, Hölvényi Olaf György (1922–2012) ciszterci szerzetes, irodalomtörténész
 Hölvényi György (1962–) kereszténydemokrata politikus